Врбице могу бити:

 Врбице (Приједор), градско насеље Приједора, Република Српска, БиХ
 Врбице (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Врбице (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Врбице (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република
 Врбице (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Врбице (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Врбице (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Врбице (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република